Diamant steht für:

 Diamant, ein Edelstein
 Diamant (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Diamant Fahrradwerke, einen deutschen Fahrradproduzenten
 Diamantrahmen, eine Form des Fahrradgrundgerüsts aus Rohren und Streben
 Diamant (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Diamant (Radsportteam), ehemaliges deutsches Radsportteam
 Diamant (Rakete), eine französische Trägerrakete
 Diamant (Schiff, 2017), ein Motorschiff auf dem Vierwaldstättersee
 Diamant (Schriftmaß), eine Schriftgröße von 4 Punkt
 Diamant (Zeichnungsmuster), ein spezielles Zeichnungsmuster bei Schlangen
 Diamant (Spiel), ein Spiel von Bruno Faidutti und Alan R. Moon
 Diamant (Trans Europ Express), Name eines historischen TEE Zuges
 Diamant-Brauerei, ehemalige Großbrauerei in Magdeburg
 Diamant Schuhfabrik Otto Müller, einen deutschen Tanzschuhhersteller
 Diamant-Sutra, eine buddhistische Lehrrede
 Diamant-Norm, Begriff in der Quantenmechanik
 Diamantbestattung, eine Bestattungsart
 Einsatzgruppe Diamant, eine Spezialeinheit der Zürcher Kantonspolizei
 Stadler Diamant, Triebzug des Schienenfahrzeugherstellers Stadler Rail
 ein Markenname für Zucker, siehe Pfeifer & Langen
 in der Zahnmedizin als Kurzbezeichnung diamantenbestückter Schleifkörper, siehe Rotierende zahnärztliche Instrumente

 Diamant (Schallplatte) In manchen Ländern stellt die Diamantene Schallplatte die höchste Auszeichnungsstufe dar. Siehe Musikalben/Tonträgerverkäufe

 ein französisches U-Boot der Saphir-Klasse
 verschiedene Tiere tragen den Begriff Diamant im Namen:
 Diamant-Klapperschlange
 Diamant-Picassodrücker
 Diamant-Regenbogenfisch

Diamant ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaventura Diamant (1884–1957), deutscher Trappistenabt
 Bruno Diamant (1867–1942), deutscher Bildhauer
 David Diamant (1904–1994), polnisch-französischer Historiker des jüdisch-kommunistischen Widerstands in Frankreich
 Dora Diamant (1898–1952), letzte Lebensgefährtin von Franz Kafka
 Eva Diamant (* 1932), ungarische Holocaust-Überlebende, siehe Eva Szepesi
 Henri Diamant-Berger (1895–1972), französischer Filmregisseur und -produzent
 Max Diamant (1908–1992), Journalist und Gewerkschafter
 Moritz Diamant (1830–1884), böhmischer Chemiker und Papierfabrikant
 Paul Josef Diamant (1887–1966), österreichisch-israelischer Zionist und Familienforscher

Siehe auch:

 Diamand
 Diamante
 Diamond
 Le Diamant
 Schwarzer Diamant